Fenella är ett släkte av steklar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1839. Fenella ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladsteklar
Fenella